Mughan, Muğan, Mugan ou Moghan

Toponymes

La région de plaine de Mughan (ou Moghan) au sud de l'Azerbaïdjan
  village du raion de Sabirabad
  village du raion de Biləsuvar
  village du raion de Hacıqabul
  village du raion de Cəlilabad
 Səngi Muğan (Svinoy) une île de l'archipel de Bakou en mer Caspienne

L'Aéroport de Parsabad-Moghan près de Parsabad ville la plus septentrionale de la province d'Ardabil, à la frontière avec l'Azerbaïdjan ()

Patronymes 
 Mugan ou Sekin Mugan-Qaghan (? - 572) troisième Khagan des Göktürks